LTF ist die Abkürzung für:

 Lufttüchtigkeitsforderung
 Lyon-Turin Ferroviaire, ein Eisenbahnunternehmen, siehe Mont-Cenis-Basistunnel
 die Typenbezeichnung einiger Suzuki 4-Wheeler
 ICAO-Code für Lufttaxi Fluggesellschaft
 Loyal to Familia, eine kriminelle Bande in Kopenhagen
 long-term facilitation, Begriff aus der Neurophysiologie – siehe long-term depression (LTD) und long-term potentiation (LTP)

Abkürzung